Kontinental Hockey League 2008/2009 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga), var den första säsongen på den då nystartade ryska högsta ligan i ishockey. KHL ersatte den tidigare ryska superligan. Ligan spelades mellan 2 september 2008 och 26 februari 2009.

KHL-säsongen avslutas med slutspelet om Gagarin Cup (Kubok Gagarina). Trofén är döpt efter kosmonauten Jurij Gagarin, den första människan i rymden. Den sjunde och avgörande matchen i finalspelet avgjordes 12 april, årsdagen för Jurij Gagarins rymdresa 1961.

4 januari 2009 spelades den målrikaste matchen under säsongen och den innehöll 17 mål när Barys Astana besegrade Vitjaz Tjechov med 11 - 6 på hemmaplan.

10 januari 2009 spelades den första All Star-matchen i KHL mellan Team Jasjin (med ryska spelare) och Team Jágr (med internationella spelare). Matchen spelades på Röda torget i Moskva vanns av Team Jágr med 7 - 6.

AK Bars Kazan vann finalen över Lokomotiv Jaroslavl med 4 - 3 i matcher och tog sin första titel. Aleksej Morozov blev Ak Bars Kazans guldhjälte genom att göra det enda målet i den sjunde och avgörande matchen efter 50:04.

NHL-spelare 
KHL-lagen hade lockat till sig ett flertal storspelare från NHL, bland annat:
 Jaromír Jágr
 Aleksandr Radulov
 Ray Emery
 Sergej Brylin
 Ladislav Nagy
 Jozef Stumpel
 Marcel Hossa
 Ben Clymer
 Aleksej Zjitnik
 Bryan Berard
 Chris Simon

Svenskar i ligan 
Från säsongsstarten under premiäråret spelade nio svenskar i KHL: 
 Andreas Johansson (SKA S:t Petersburg)
 Johan Åkerman (Lokomotiv Jaroslavl)
 Magnus Johansson (Atlant Mytisjtji)
 Mattias Weinhandl (Dynamo Moskva)
 Mika Hannula (CSKA Moskva)
 Mikael Wahlberg (CSKA Moskva)
 Nils Ekman (SKA S:t Petersburg)
 Peter Nylander (Amur Chabarovsk)
 Tony Mårtensson (AK Bars Kazan).

Under säsongen tillkom sedan också:
 Marcus Nilson (Lokomotiv Jaroslavl)
 Jonathan Hedström (CSKA Moskva).

Tragedi 
3 oktober 2008 i en match mellan Avangard Omsk och Vitjaz Tjechov var olyckan framme. I tredje perioden krockade forwarden Aleksej Tjerepanov med lagkamraten Jaromír Jágr och förlorade medvetandet. Tjerepanov fördes med ilfart till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Den preliminära dödsorsaken var en hjärtattack.

Deltagande lag 
KHL bestod av 24 lag: 21 lag från den Ryska superligan, Barys Astana från Kazakstan och Avtomobilist Jekaterinburg från Ryssland (Vyssjaja chokkejnaja liga, Dinamo Minsk från Vitryssland samt Dinamo Riga från Lettland. Avtomobilist Jekaterinburg tilläts inte delta under premiärsäsongen och ersattes av Chimik Voskresensk.

Divisioner 
Till skillnad från NHL är inte lagen i KHL indelade geografiskt utan uppdelade genom lottning. Till grund för lottningen finns ett seedningssystem likt det som man använder sig av inom fotbollen för kval till VM och EM. Man har delat upp lagen i sex olika seedningsgrupper och i dessa räknas lagens resultat under en femårsperiod. Divisionerna är uppkallade efter legendariska ishockeyspelare, Vsevolod Bobrov, Anatolij Tarasov, Valerij Charlamov och Arkadij Tjernysjov.

Tabellen i grundserien 
Seger efter ordinarie matchtid gav tre poäng, seger efter förlängning eller straffar gav två poäng, förlust efter förlängning eller straffar gav en poäng, förlust efter ordinarie tid gav noll poäng.

Precis som i NHL rankas en divisionsvinnare före lag från andra divisioner även om dessa har fler poäng i grundserien.

Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad

Lag i Gult är divisionsvinnare  Lag Grönt till slutspel

Bobrovdivisionen

Tarasovdivisionen

Charlamovdivisionen

Tjernysjovdivisionen

Poängligan i grundserien 2008/2009 

Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Slutspelet 2009 
16 lag gjorde upp om Gagarin Cup-pokalen. Åttondelsfinalerna och kvartsfinalerna avgjordes i bäst av fem matcher, medan semifinalerna och finalen avgjordes i bäst av sju matcher. I slutspelet mötte det bäst placerade laget i grundserien det sämst placerade laget, näst bästa mot näst sämsta och så vidare. Slutspelet inleddes 1 mars och avslutades 12 april.

Matcher som slutat oavgjort i slutspelet avgjordes först genom tio minuters sudden death, om matcherna fortfarande inte var avgjorda avgjordes matcherna genom straffslag.

Slutspelsträd

Åttondelsfinal 

Salavat Julajev Ufa - Avangard Omsk

¤ = Avgjordes efter straffslag.

Avangard Omsk vann åttondelsfinalserien med 3-1 i matcher

AK Bars Kazan - Barys Astana

¤ = Avgjordes efter straffslag.

AK Bars Kazan vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher

Lokomotiv Jaroslavl - Neftechimik Nizjnekamsk

Lokomotiv Jaroslavl vann åttondelsfinalserien med 3-1 i matcher

CSKA Moskva - HC Lada Togliatti

CSKA Moskva vann åttondelsfinalserien med 3-2 i matcher

Atlant Mytisjtji - Traktor Tjeljabinsk

Atlant Mytisjtji vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher

Metallurg Magnitogorsk - Torpedo Nizjnij Novgorod

Metallurg Magnitogorsk vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher

HC Dynamo Moskva - Dinamo Riga

HC Dynamo Moskva vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher

SKA Sankt Petersburg - Spartak Moskva

Spartak Moskva vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher

Kvartsfinal 

AK Bars Kazan - Avangard Omsk

¤ = Avgjordes efter straffslag.

AK Bars Kazan vann kvartsfinalserien med 3-2 i matcher

CSKA Moskva - HC Dynamo Moskva

HC Dynamo Moskva vann kvartsfinalserien med 3-0 i matcher

Lokomotiv Jaroslavl - Spartak Moskva

Lokomotiv Jaroslavl vann kvartsfinalserien med 3-0 i matcher

Atlant Mytisjtji - Metallurg Magnitogorsk

Metallurg Magnitogorsk vann kvartsfinalserien med 3-1 i matcher

Semifinal 

AK Bars Kazan - HC Dynamo Moskva

AK Bars Kazan vann semifinalserien med 4-2 i matcher

Lokomotiv Jaroslavl - Metallurg Magnitogorsk

Lokomotiv Jaroslavl vann semifinalserien med 4-1 i matcher

Gagarin Cup-final 

AK Bars Kazan - Lokomotiv Jaroslavl

AK Bars Kazan vann finalserien med 4-3 i matcher

KHL Awards 2008/2009 
15 maj 2009 höll KHL den första award-utdelningen. Total delades det ut 23 priser till lag, spelare med mera. De mest intressanta troféerna finns på denna lista.

Externa länkar 
 Tragedin som skakade om en hel hockeyvärld, rysk 19-årig talang avled under pågående match i KHL
 Resultaten från grundserien + slutspelet från KHL 2008/2009

2008 i Ryssland
2008 i Lettland
2008 i Vitryssland
2008 i Kazakstan
2009 i Ryssland
2009 i Lettland
2009 i Vitryssland
2009 i Kazakstan
Ishockeysäsongen 2008/2009
2008/2009